Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1990 was de 13e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 9 april tot en met 11 mei 1990 in Guatemala werd gespeeld. Mexico werd voor de negende keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1991. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Mexico en Trinidad en Tobago.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde
Legenda

Voetbal in Guatemala
Voetbal in 1990
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Guatemala